5-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд был организован Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе () был проведен с 8 по 14 марта 1999 года на аренах Эспоо и Вантаа (). В Эспоо игры чемпионата принимала арена Barona-areena, в Вантаа — Valtti-areena.

Кроме ТОП-дивизиона, был впервые разыгран Чемпионат мира в группе B (), сформированный по результатам квалификационного турнира, прошедшего с 23 по 27 марта 1998 года.

Регламент 
Согласно регламенту в турнире принимало участие 8 команд, которые были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е. Команда, занявшая последнее место выбывала в группу B Чемпионата мира 2000 года.

Участники 
 5 команд —  США,  Канада,  Финляндия,  Китай,  Швеция — были отобраны по результатам хоккейного турнира Зимних Олимпийских Игр 1998 года в Нагано ().
 3 команды —  Германия,  Швейцария,  Россия — были отобраны по результатам квалификационного турнира, прошедшего с 23 по 27 марта 1998 года.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
Итоговое положение команд

По итогам турнира сборная команда  Швейцарии будет выступать в группе B Чемпионата мира 2000 года среди женских команд.

Индивидуальные награды

Pool B 
Игры турнира прошли c 21 по 28 марта 1999 года в Кольмаре ().

По итогам турнира сборная команда  Японии будет выступать в группе A Чемпионата мира 2000 года среди женских команд.

По итогам турнира сборные команды  Словакии и  Нидерландов примут участие в квалификационном турнире группы B Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001 года среди женских команд.

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5 ISBN 978-3-8334-4189-9

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата
 1999 Women’s World Hockey Championship

Март 1999 года
Спорт в Финляндии в 1999 году
Ж
1999
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Эспоо
Международные спортивные соревнования в Вантаа